Waitkus ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Alexandrowitsch Waitkus (* 1981), russischer Snowboarder
 Wolfgang Waitkus, deutscher Ägyptologe